Галстя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Галстян, Арам Генрихович (род. 1972) — российский учёный в области технологий производства и переработки пищевых продуктов. 
 Галстян, Арсен Жораевич (род. 1989) — российский дзюдоист.
 Галстян, Бениамин Оганесович (1902—1942) — генерал-майор Красной армии, участник Великой Отечественной войны.
 Галстян, Вилен Шмавонович (1941—2021) — советский и армянский артист балета и балетмейстер, главный балетмейстер Театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова (1979—1983), народный артист Армянской ССР (1967).
 Галстян, Вруйр Езекиелович (1924—1996) — армянский художник.
 Галстян, Катя (род. 1993) — армянская лыжница.
 Галстян, Лилит Серёжаевна (род. 1962) — армянский политолог и публицист, переводчик, общественный деятель, депутат.
 Галстян, Назани Саркисовна (1908 — ?) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Галстян, Овик Саргисович (род. 1976) — украинский футболист.
 Галстян, Погос Артушович (род. 1961) — советский и армянский футболист и российский тренер.
 Галстян, Сейран Варосович (род. 1943) — советский футболист, армянский тренер.
 Галстян, Славик (род. 1996) — армянский борец греко-римского стиля. 
 Галстян (Галусташвили), Сократ Алексеевич (1920—1981) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Галустов
 Галустян